Луз — власна назва.

Особи 
 Луз (міфологія)
 Кадіш Луз (1895—1972) — ізраїльський політичний діяч, спікер кнесета з 1959 по 1969 рік.

Топоніми

Луз () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Луз () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта